Гран-при Франции 1980 года — седьмой этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1980 года. Прошёл на трассе Поль Рикар. Автогонки прошли 29 июня 1980 года.

Гонка 

|}

 Быстрый круг: Алан Джонс — 1:41,45
 Последний Гран-при в истории команды Shadow

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Франции